

Населені пункти та їхні частини
 
 Стружа — село в гміні Меткув Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Стружа — село в гміні Красник Красницького повіту Люблінського воєводства
 Стружа — село в гміні Андресполь Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Стружа — село в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Стружа — село в гміні Пцим Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Стружа — село в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Стружа — село в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стружа — село в гміні Травники Свідницького повіту Люблінського воєводства]

 Стружа — частина міста Рудник-над-Сяном у Ніжанському повіті Підкарпатського воєводства
 Стружа — лісова осада в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Стружа — лісова осада в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки